Loyer est un nom commun ou plus rarement un nom propre français qui peut faire référence à :

Nom commun 

 Loyer, paiement effectué périodiquement par un locataire à un bailleur, dans le cadre d'un contrat de bail.

Patronyme 

 Emmanuelle Loyer (1968-), historienne française ;
 Ernest Loyer (1844-1902), industriel et homme politique français ;
 Eugène Loyer (1807-1880), homme politique français ;
 François Loyer, historien d’art et d’architecture français ;
 Jean-Luc Loyer (1964-), auteur français de bandes dessinées ;
 Jean-Marie Loyer (1802-1872), homme politique français ;
 Pierre Loyer (1894-1983), chef du service de l'artisanat du régime de Vichy ;
 Raymond Loyer (1916-2004), acteur français ;
 Roger Loyer (1907-1988), pilote motocycliste et automobile français ;
 Toussaint-Noël Loyer (1724-1807), architecte français ;
 Yves Loyer, (1772-1832), homme politique français ;
 Jean-Paul Loyer, (1975-), photographe  français et comédien du spectacle Casino ;
 René Paul Loyer (1858-1909), militaire Français, capitaine au 66e RI.
Nom composé:
 Pierre Le Loyer (1550-1634), démonographe français.

Saints chrétiens 
 Loyer († 756), ou Lothaire ou Lohier, saint chrétien d'origine lorraine, évêque de Sées en Normandie ; fêté le 15 juin.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français